West Théophile Gomez dit West Gomez est un acteur et un coach sportif français d'origine congolaise (République du Congo) né le  janvier 1973.

Il a été professeur d'éducation physique lors de la saison 2 de Star Academy en 2002 sur TF1 et a animé nombre d'émissions de télévision.

Il est le coach d'un certain nombre de personnalités et a tenu plusieurs salles
de sport (So Zen) et publié des livres de conseils sportifs.

Filmographie
 2000 : Fatou la Malienne de Daniel Vigne : le mari de Maimouna
 2002 : Fatou, l'espoir de Daniel Vigne : le mari de Maimouna
 2003 : Déjà loué de Meiji U Tum'si : Monsieur Nguessant
 2003 : Le Pari de l'amour de Didier Aufort : Cosmo Gombo
 2009 : Clandestin d'Arnaud Bedouët : le vigileThéâtre
2005 : La Rencontre'', mise en scène de Meiji U Tum'si

Bibliographie

West Gomez, Être bien tout simplement, conseils d'un coach, Paris, 2003.

Liens externes

 Déjà loué
 Photos de West Gomez

Acteur français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)